Чемпионат Египта по футболу 1994/1995 — 38-й чемпионат Египта, проходивший с 16 сентября 1994 года по 19 июня 1995 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1994/1995 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1994/1995 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1994 год в Египте
1995 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995